Roberto Speciale – generale e politico italiano
 Roberto Speciale – politico italiano